Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2000./2001.

3. ŽNL Međimurska

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorrja

Poveznice 
 1. HNL 2000./01.
 2. HNL 2000./01.
 3. HNL 2000./01.
 4. rang HNL-a 2000./01.
 5. rang HNL-a 2000./01.
 6. rang HNL-a 2000./01.
 Hrvatski nogometni kup 2000./01.

Izvori 

2000-01
 7